Семён Якерсон:
 Якерсон, Семён Мордухович (род. 1956) — российский востоковед-гебраист, книговед.
 Якерсон, Семён Самуилович (1897—1944) — украинский военный деятель, сотник Армии УНР.